Compas pode se referir a:

Localidades
Le Compas

Outros
Compas (álbum)

Desambiguação